Kanopolis (Kansas),
 ,
 ,
 Parc d'État de Kanopolis (Kansas),
 .